Perlmutter är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Edwin "Ed" George Perlmutter
 Saul Perlmutter

Tyska efternamn